uszczelniacz Bange'a
 uszczelniacz kanałowy

Zobacz też 
 uszczelka
 pierścień Simmera
 lak